Banking als Fremdwort aus dem Englischen steht für:

 Bankgeschäft, auch in Komposita wie Online-Banking oder Private-Banking
 der Winkel der Ausrichtung um die Längsachse eines Fahrzeugs im dreidimensionalen Raum, siehe Roll-Nick-Gier-Winkel #Details
 davon abgeleitet die Querneigung von Fahrbahnen im Motorsport